USS Ticonderoga — кораблі ВМС США, названі на честь захоплення форту Тікондерога. 

 USS Ticonderoga (1814) — 17-гарматна шхуна, на службі протягом 1814-1825 років.
 USS Ticonderoga (1862) — шлюп, на службі протягом 1863-1882 років (з перервами). Проданий у 1887 році.
 USS Ticonderoga (1918) — німецьке вантажне судно «Camilla Rickmers», яке протягом 19117-1918 років було включене до складу ВМС США.
 USS Ticonderoga (CV-14) — важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни типу «Ессекс». На службі протягом 1943-1973 років. Зданий на злам у 1974 році.
 USS Ticonderoga (CG-47) — ракетний крейсер однойменного типу. На службі протягом 1983-2004 років. Утилізований у 2020 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни